Triballat peut désigner :
 Laiteries Triballat, entreprise française du secteur agroalimentaire, fondée en 1901 ;
 Triballat Noyal, entreprise du secteur agroalimentaire française, fondée en 1874.

Voir aussi 
 Michèle Tribalat (1950-), démographe française.